Сент-Арну́-ан-Івлі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на південний захід від Парижа, 30 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2358 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6236,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Мерія муніципалітету Сент-Арну-ан-Івлін, Офіційний сайт

 Сент-Арну-ан-Івлін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Арну-ан-Івлін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін